Yves (voornaam), een jongensnaam
Yves (Charente-Maritime), een gemeente in het Franse departement Charente-Maritime
Ruisseau d'Yves, een zijriviertje van de Eau d'Heure (stroomgebied Samber) in België